Cerkev sv. Nikolaja je ime več cerkva:

 Cerkev sv. Nikolaja, Bohinjska Bistrica
 Cerkev sv. Nikolaja, Celje
 Cerkev sv. Nikolaja, Dolenci
 Cerkev sv. Nikolaja, Dolenje Kronovo
 Stolnica sv. Nikolaja, Ljubljana
 Cerkev sv. Nikolaja, Mekinje nad Stično
 Cerkev sv. Nikolaja, Močilno
 Stolnica sv. Nikolaja, Murska Sobota
 Stolnica sv. Nikolaja, Novo mesto
 Cerkev sv. Nikolaja, Petrušnja vas
 Cerkev sv. Nikolaja, Podbrdo
 Cerkev sv. Nikolaja, Renke
 Cerkev sv. Nikolaja, Sevnica
 Cerkev sv. Nikolaja, Žalec